Hanko se poate referi la:

Hanko, Finlanda, un oraș și comună din Finlanda
Peninsula Hanko , Finlanda

Hankø, o insulă de pe Fjordul Oslo, din Norvegia
Asteroidul 2299 Hanko
Hanko este o variantă de scriere pentru Hankou (汉口), China